Like kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Like (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kina 

 Like (socken), Sichuan,

Se även
 Gilla-knapp

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar